Irlanda Mora (Ibagué, 9 de fevereiro de 1938 - Cidade do México, 6 de janeiro de 2010) foi uma atriz mexicana.

Carreira 
Teve 48 anos de carreira. Mais conhecida na televisão por interpretar Paz, a tia de Miriam em María Mercedes.

Filmografia

Televisão

Mujer, casos de la vida real (2000-2005)
Amada enemiga (1997) - Fernanda
Los hijos de nadie (1996)
María la del Barrio (1995) - Grimelda "Leona"
María Mercedes (1992) - Paz
La pícara soñadora (1991) - Leonor de Carini
Cenizas y Diamantes (1990) - Emma
Mi segunda madre (1989) - Angélica
Flor y canela (1989) - Trudi
Simplemente María (1989) - Caridad
Cicatrices del alma (1986) - Monserrat
Ave Fénix (1986) - Leticia
Cancionera (1980) - Tania
Un original y veinte copias (1978) - Teresita

Cinema

A gozar, a gozar, que el mundo se va acabar (1990)
Alicia en el pais del dolar (1988)
El vergonzoso (1988)
El amor de mi vida (1979) - Helen Goldsmith
La muerte tambien cabalga (1979)
Las cenizas del diputado (1977) - Sra. Arrebates
La montaña del diablo (1975) - Morte
Un amor extraño (1975)
Los caciques (1975) - Morte
Laberinto de pasiones (1975)
Pistolero del diablo (1974) - Namorada de Nolan
Capulina contra los monstruos (1974)
El carita (1974)
La amargura de mi raza (1974)
Algo es algo dijo el diablo (1974)
Un sueño de amor (1972) - Mãe de Caritina
Bang bang al hoyo (1971)
Los novios (1971) - Elvira
La mujer de oro (1970)
Fray Don Juan (1970)
Click, fotógrafo de modelos (1970) - Agosto
El amor de María Isabel (1970)
El despertar del lobo (1970)
El criado malcriado (1969) - Lulis
Mujeres de medianoche (1969) - Elsa
Las impuras (1969)
Modisto de señoras (1969) - Irlanda
Vagabundo en la lluvia (1968) - Laura
María Isabel (1968)
Eugenia Grandet (1953)
La extraña pasajera (1953) - Filha de Beata
Mujeres que trabajan (1953)
Aquellos ojos verdes (1952)

Ligações externas

Atores do México